Independent Order of Odd Fellows Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Independent Order of Odd Fellows Hall (Idaho), ID-Nr. 97000763
 Independent Order of Odd Fellows Hall (Utah), ID-Nr. 77001308

Siehe auch:
 I.O.O.F. Hall